Max Power può riferirsi a: 
 L'impostazione di potenza massima in un motore o un dispositivo elettrico (ad esempio, un asciugacapelli)
 Uno pseudonimo adottato dal personaggio Homer Simpson nella puntata Homer il Max-imo de I Simpson
 Max Power, rivista automobilistica del Regno Unito
 Max Power (n. 1993), calciatore inglese